

Astronomia 
Denning – cratere lunare
Denning – cratere su Marte
71885 Denning – asteroide
William Frederick Denning – astronomo britannico

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Denning – città della Contea di Franklin, Arkansas
Denning – città della Contea di Ulster, New York